Battin – frazione della città tedesca di Jessen (Elster)
 Battin – frazione del comune tedesco di Brüssow